74. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2023 odbyły się w holenderskim Hoogerheide, w dniach 3 – 5 lutego 2023 roku. W trakcie mistrzostw po raz pierwszy przyznano medale w konkurencji sztafet drużyn mieszanych.

Program 
Źródło: wkhoogerheide2023.nl.

Medaliści

Szczegóły

Wyścig sztafetowy drużyn mieszanych 
Dystans: 18,7 km.

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2023 w kolarstwie
2023 w Holandii
Kolarstwo w Holandii